Namsan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Namsan-dong, Daegu, stadsdel i Daegu, 
 Namsan-dong, Busan, stadsdel i Busan,